Lysanderje lahko:
Lysander, New York
Westland Lysander
HMS Lysander